Li Shuai (mandarim:: 李帅, Qingdao,18 de agosto de 1982) é um ex-futebolista chinês que atuava como goleiro..

No Guangzhou estreou em  2007, antes do clube virar uma potencia nacional e continental do futebol, jogando a segunda divisão chinesa. Conseguiu o acesso em 2007 e 2011, sendo a partir desse ano ganhou o tetracampeonato nacional e a Copa dos Campeões da Ásia em 2013. 

No final da temporada 2016 alcançou o hexacampeonato chinês pelo clube, tendo o contrato não renovado no final do ano, Shuai fechou com o Shanghai Shenhua.

Títulos
 Guangzhou Evergrande

Super Liga Chinesa (6) : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Liga dos Campeões da AFC (2) : 2013 e 2015
Chinese FA Cup (2) : 2012 e 2019
Segunda Divisão Chinesa (2): 2007,2010 

Naturais de Qingdao
Goleiros da China
Futebolistas da China
Futebolistas do Guangzhou Evergrande
Futebolistas do Shanghai Shenhua